Ozimica – wieś w Bośni i Hercegowinie
 ozimica – zwyczajowy człon rodzajowy nazw gatunkowych niektórych motyli z rodziny sówkowatych:
 ozimica ochrówka (Xanthia togata)
 ozimica oczatka (Xanthia ocellaris)
 ozimica piegówka (Xanthia gilvago)
 ozimica rdzawka (Xanthia icteritia)
 ozimica średnia (Atethmia centrago)